La Liga Distrital de Yauri es la primera división de la Liga Distrito de fútbol del distrito de Yauri. Se disputa del del mes de marzo a mayo se juega todos contra todos luego los cuatro primeros la última ronda de eliminación simple, el campeonato se desarrolla en el histórico Manuel Prado.

El torneo otorga al Campeón y Subcampeón cupos para la Etapa Provincial de Espinar en tanto los últimos equipos descienden
a Segunda División de Yauri.

Equipos participantes 2023

Últimos Campeones distrito
Los últimos campeones del distrito de Yauri fueron los siguientes equipos.

Véase también 
 Etapa Distrital de Yauri 2022
 Etapa Distrital de Yauri 2021
 Etapa Distrital de Yauri 2020
 Etapa Distrital de Yauri 2018
 Etapa Provincial de Espinar 2018
 Etapa Departamental de Cuzco 2018
 Copa Perú 2018

Deporte en Cuzco
Ligas Distritales de Perú